

Таналицька сільська рада — сільське поселення, Хайбуллінський район, Башкортостан
 Таналицька сільська рада — колишнє сільське поселення, Кваркенський район, Оренбурзька область